Municipio de Hillsborough puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hillsborough (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Orange.
 Municipio de Hillsborough (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Somerset.